Die Fußball-Westasienmeisterschaft 2007 war die vierte Ausgabe des Wettbewerbes. Ursprünglich sollte sie vom 25. Juli bis zum 3. August 2006 im Libanon stattfinden, aufgrund des Libanonkrieges wurden die Spiele jedoch vom 16. Juni bis zum 24. Juni 2007 in Jordanien ausgetragen.

Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate zogen vor dem Turnier zurück.

Vorrunde

Gruppe A

|}

|}

Gruppe B

|}

|}

Halbfinale

|}

Finale

|}

Sieger der Westasienmeisterschaft 2007:Iran

Weblinks
 Ergebnisse bei Rsssf.com

2007
Westasienmeisterschaft
Westasienmeisterschaft 2007
Sportveranstaltung in Amman